Саматово — упразднённая деревня в Харовском районе Вологодской области. Входила в сельское поселение Михайловское, с точки зрения административно-территориального деления — в Михайловский сельсовет.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 27 км, до центра муниципального образования Михайловского — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Балыково, Золотава, Золотогорка.

История 
Упразднена в 2020 году.

Население 

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Саматово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Харовского района
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области